Romerillos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Romerillos, Veracruz, ort, Las Minas, 
 Romerillos, Guanajuato, ort, Xichú, 

Robotskapade Mexikoförgreningar